Bobby Collins (1931-2014) – calciatore scozzese
 Bobby Collins (1933) – allenatore di football americano statunitense
 Bobby Collins (1965) – cestista statunitense
 Bobby Collins (1976) – giocatore di football americano statunitense